(1905-1974), joueur australien de football australien ;
 John Aldag (né en 1963), homme politique canadien de Colombie-Britannique ;
  (né en 1965), compétiteur de voile allemand ;
  (né en 1953), joueur canadien de football canadien ;
 Rolf Aldag (né en 1968), coureur cycliste allemand.